

Cinema 
 La casa (Dom) – film del 1958 diretto da Walerian Borowczyk e Jan Lenica 
 La casa – film del 1976 diretto da Angelino Fons 
 La casa – trilogia di film horror, diretti da Sam Raimi
 La casa (Evil Dead) – primo titolo della trilogia di Sam Raimi (1981)
 La casa – film del 1986 diretto da Michel Régnier 
 La casa – film del 1993 diretto da Nicky Ranieri 
 La casa – cortometraggio del 2005 diretto da Naruna Kaplan 
 La casa (Evil Dead) – film del 2013 diretto da Fede Álvarez, remake del film del 1981
 La casa - Il risveglio del male (Evil Dead Rise) - film del 2023 diretto da Lee Cronin

Letteratura 
 La casa (Deadly Hall) – romanzo giallo di John Dickson Carr del 1971
 La casa (The Farm) – romanzo di Tom Rob Smith del 2014

Musica 
 La casa – brano di Francesco De Gregori tratto dall'album Calypsos
 La casa – album discografico di Claudio Chieffo del 1977
 La casa – brano di Sergio Endrigo del 1969 tratto dall'album La vita, amico, è l'arte dell'incontro

Riviste 
 La casa – rivista di architettura di esterni e d'interni

Pagine correlate 
Casa (disambigua)